Nectarina pode referir-se a uma das áreas ou assuntos a seguir:

Botânica:
Nectarina (fruta): Prunus persica, ou nectarina, é uma variedade de pêssego de pele lisa, polpa macia, e caroço que não adere a ela.

Entomologia:
Nectarina (inseto):
1. Gênero de insetos himenópteros, vespídeos, ao qual pertencem vespas caracterizadas por ninhos de grandes proporções, e também a enxuí;
2. Espécie, ou espécime desse gênero.

Desambiguação